Pologne
 Kamieńczyk est un village de la gmina de Sterdyń dans le powiat de Sokołów et dans la voïvodie de Mazovie.
 Kamieńczyk est un village dans le powiat de Wyszków et dans la voïvodie de Mazovie.
 Kamieńczyk est un village dans le powiat de Kłodzko et dans la voïvodie de Basse-Silésie.
 Kamieńczyk est un village dans le powiat de Radziejów et dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie.
 Kamieńczyk est un village dans le powiat de Ostróda et dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.